Krásná est un toponyme qui peut désigner :

Krásná, une commune du district de Cheb, dans la région de Karlovy Vary ;
 Krásná, une commune du district de Frýdek-Místek, dans la région de Moravie-Silésie ;
 Krásná Hora, une commune du district de Havlíčkův Brod, dans la région de Vysočina ;
 Krásná Hora nad Vltavou, une commune du district de Příbram, dans la région de Bohême-Centrale ;
 Krásná Lípa, une commune du district de Děčín, dans la région d'Ústí nad Labem ;
 Krásná Ves, une commune du district de Mladá Boleslav, dans la région de Bohême-Centrale.

Voir aussi 
 

Homonymie de localités en  Tchéquie